Klisurica je lahko:
 Klisurica, Prokuplje (Srbija)
 Klisurica, Vranje (Srbija)